Ka-1 bzw. Ka 1 bezeichnet:
 Kayaba Ka-1, japanischer Tragschrauber
 Schleicher Ka 1, deutsches Segelflugzeug
 KAI KT-1, südkoreanisches Turbopropflugzeug 

Abkürzung